Ніч — відрізок доби.
 Ніч — ім'я грецької богині Нікс.
 Ніч (фільм, 1961)